D53 (hunebed)
 D54 (hunebed)